MPQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ma'an (Giordania)